Seznam polkov z zaporedno številko 43.

Seznam 
 Pehotni
 43. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 43. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 43. pehotni polk (Wehrmacht)
 43. strelski polk (ZSSR)
 43. grenadirski polk (Wehrmacht)
 43. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 43. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 43. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 43. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 43. artilerijski polk (Wehrmacht)
 43. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Zračnoobrambni
 43. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

 Inženirski/Pionirski
 43. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi